Jméno a příjmení Karel Kahoun se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Karel Kahoun (kněz) – český římskokatolický kněz, děkan v Mnichově Hradišti a osobní arciděkan (1923–2006)
 Karel Kahoun (pedagog) – český pedagog, ornitolog, politický vězeň a osobnost českého skautingu (1935–2012)